La Volta a Bèlgica 2021, 90a edició de la Volta a Bèlgica, es disputà entre el 9 i el 13 de juny de 2021 sobre un recorregut de 692,3 km repartits entre cinc etapes. La cursa formava part del calendari de l'UCI ProSeries 2021, amb una categoria 2.Pro.

El vencedor final fou el belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), que s'imposà per gairebé un minut al seu company d'equip Yves Lampaert. Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) completà el podi.

Equips participants 
L'organització convidà a 21 equips a prendre part en aquesta edició. A darrera hora l'Israel Start-Up Nation fou baixa per culpa de diversos casos de COVID-19 dins l'equip.

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Volta a Bèlgica. Pàgina oficial  

2021
Competicions ciclistes del 2021